Cancer kan beteckna:

Astrologi
 Cancer - Latin för kräftan (stjärntecken)

Astronomi
 Cancer - Latinsk beteckning på stjärnbilden Kräftan

Biologi
 Det vetenskapliga namnet på krabbsläktet Cancer

Medicin
 Sjukdomen cancer